Ка́кумяэ — эстонский топоним:

Какумяэ — деревня в уезде Ляэне-Вирумаа.
Какумяэ — микрорайон в Таллине.
Какумяэ — полуостров в Эстонии.
Какумяэ — залив в Эстонии, часть Таллинского залива.